Кома́рники () — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Видиборского сельсовета. Расположена в 24 км от Столина, в 260 км от Бреста, в 6 км от железнодорожной станции Видибор. Население — 13 человек (2019).

История 
В 1879 году околица в Плотницкой волости Пинского повета Минской губернии. 

В начале XX века упоминается как хутор.

С 1921 по 1939 годы в составе Плотницкой гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши.

В 2002 году в составе колхоза «XIX партсъезд».

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 13 человек.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Столинского района